Grong Grong kan syfta på följande platser:

Australien 

 Grong Grong (ort i Australien), New South Wales, Narrandera,

Indonesien 

 Kecamatan Grong Grong, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar